Тараново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Тараново — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Тараново — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.

Украина 
 Тараново — село в Васильковськом районе Днепропетровской области.